Кордюм — фамилия. Известные носители:

 Кордюм, Арнольд Владимирович (1890—1969) — украинский советский актёр, кинорежиссёр, сценарист.
 Кордюм, Виталий Арнольдович (род. 1931) — медицинский генетик, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.
 Кордюм, Елизавета Львовна (род. 1932) — украинский и советский биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАНУ. Заслуженный деятель науки УССР. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1979).
 Островская-Кордюм, Лидия Николаевна (1909—1986) — украинская советская актриса, режиссёр-документалист. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР.